Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1993 fand vom 24. September bis 2. Oktober in Brünn statt. Russland setzte als Nachfolger der Sowjetunion die Erfolgsserie fort und gewann den 14. EM-Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die Dritten und Vierten spielten um die Ränge fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Die Tschechoslowakei war als Gastgeber gesetzt. Die sieben besten Mannschaften der Europameisterschaft 1991 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Russland (ehemals Sowjetunion) als Titelverteidiger, der Zweite Niederlande, der Dritte Deutschland, der Vierte Italien, der Sechste Rumänien, der Siebte Bulgarien und der Achte Griechenland.

Zwanzig weitere Mannschaften spielten um vier weitere Plätze bei der Endrunde. In der ersten Qualifikationsrunde spielten acht Teams in Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die vier Sieger bildeten mit zwölf weiteren Mannschaften vier Vierergruppen, in denen jedes Team zuhause und auswärts gegen die drei Gegner antrat. Die Gruppensieger erreichten die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1993
Volleyballveranstaltung 1993
Volleyballwettbewerb in Tschechien
Sportveranstaltung in Brünn